Great Desert kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Libyska öknen, öken,

Mexiko 

 Sonoraöknen, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar